TLH steht für:
 Tallahassee International Airport in den Vereinigten Staaten (IATA-Code)
 Totale Laparoskopische Hysterektomie, die operative Entfernung der Gebärmutter
 Thermolabiles Hämolysin, ein Toxin aus dem Bakterium Vibrio parahaemolyticus

tlh steht für:
 Klingonische Sprache, Sprachcode nach ISO 639-3

TLH